Jaskinia Wierzchowska Górna
 Jaskinia Mamutowa (Jaskinia Wierzchowska Dolna)
 Jaskinia Dzika (Jaskinia Wierzchowska Średnia)